Le Pont-Neuf est un centre de recherche privé qui a pour objectif de mener des études et contributions scientifiques sur les divers champs de l’activité gouvernementale et politique, en s’inspirant de la pensée conservatrice.

Description 
Cherchant à participer à la reconstruction d'une doctrine de la droite, à la fois sur des thèmes classiques (institutions, évolution juridique, construction européenne, relations internationales, fiscalité), et sur des questions émergentes (biotechnologies, transhumanisme, protection des données, principe de précaution, etc.). Il est comparé, du moins dans ses aspirations, à Terra Nova, mais pour la droite.  

Pour Alexandre de Vitry, il s'agit d'une , dans la ligne de l'ancienne revue Les Épées.

Organisation 
Il est présidé par Charles Beigbeder, patronné par Chantal Delsol et Roger Scruton (jusqu'à sa mort en 2020). Son délégué général est Frédéric Rouvillois et son directeur du développement est Benoît Dumoulin. Olivier Dard en est également partie prenante.

Notes et références

Bibliographie 

 

Think tank